Финале Златног купа Конкакафа 1998. је била фудбалска утакмица за одређивање победника Златног купа Конкакафа 1998. Утакмица је одржана у Лос Анђелес Меморијал Колосеуму у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе, 15. фебруара 1998. године и у њему су се такмичили победници полуфинала, САД и Мексико. Мексико, који је освојио и Златни куп Конкакафа 1993. и 1996. године, успешно је одбранио титулу победом од 1 : 0 над северноамеричким ривалом Сједињеним Државама.

Пошто је Мексико био домаћин ФИФА Купа конфедерација 1999. године, Сједињене Државе су се квалификовале на турнир као другопласиране. Мексико је наставио да побеђује на овом турниру победивши Бразил у финалу са 4 : 3, а Сједињене Државе су испале у полуфиналу након пораза од 1 : 0  златним голом Мексика у продужецима.

Пут до финала

Утакмица 

}}

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница 

1998